Pjaca kan syfta på:

Pjaca – ett torg i Split i Kroatien som lokalt kallas 'Pjaca', se Folkets torg, Split
Marko Pjaca (1995–), en kroatisk fotbollsspelare
Pjaca – ett torg eller öppen plats i största allmänhet på den kroatiska čakaviska dialekten som talas i det kroatiska kustlandet. Där är ordet en omskrivning och lånord från venetianskans "piaza" och italienskans "piazza" med betydelsen 'torg'